Sindangjawa (Cibingbin), een plaats in Indonesië
Sindangjawa (Kadugede), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing